Orłówka bezeichnet geographische Objekte in Polen:
 Orłówka (Narewka), rechter Zufluss der Narewka in der Woiwodschaft Podlachien
 Orłówka (Rgilewka), Zufluss des Warthenebenflusses Rgilewka in der Woiwodschaft Großpolen
 Orłówka, Ortsteil von Izdebnik (Lanckorona) in der Gmina Lanckorona, Woiwodschaft Kleinpolen
 Orłówka, Ortsteil von Kamionka Mała (Laskowa) in der Gmina Laskowa, Woiwodschaft Kleinpolen

Siehe auch:
 Orlowka